Dunsmuir bezeichnet

Personen:
 James Dunsmuir (1851–1920), kanadischer Politiker und Industrieller
 Robert Dunsmuir (1825–1889), kanadischer Unternehmer

Sonstiges:
 Dunsmuir (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Dunsmuir-Tunnel, ein Eisenbahntunnel in Vancouver

im NRHP gelistete Objekte:
 Dunsmuir Historic Commercial District, in Dunsmuir, Kalifornien, ID-Nr. 82000993
 Dunsmuir House, in Oakland, Kalifornien, ID-Nr. 72000214

Siehe auch:
 Dunsmore